Seppälänsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Seppälänsaari (ö i Nyland), Helsingfors, 
 Seppälänsaari (ö i Norra Karelen), Mellersta Karelen, 
 Seppälänsaari (ö i Birkaland), Tammerfors, 

Robotskapade Finlandförgreningar